Хуан Карлос Гарсія ():

 Хуан Карлос Гарсія (гондураський футболіст) (1985)
 Хуан Карлос Гарсія (мексиканський футболіст) (1986)
 Хуан Карлос Гарсія (гондураський футболіст) (1988—2018)
 Хуан Карлос Гарсія (актор) (1971)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок